Dies ist eine Liste von Vulkanen in Argentinien, die während des Quartärs mindestens einmal aktiv waren.

Siehe auch 
 Uturuncu – ein Vulkan (mutmaßlich Supervulkan) nahe der argentinisch-bolivianischen Grenze, also im Norden von Argentinien

 Liste von Vulkanen

Weblinks 
 Smithsonian Institution - Global Volcanism Program: Worldwide Holocene Volcano and Eruption Information
 Volcanoes of Argentina - John Seach

Argentinien
Argentinien
!
!Argentinien Vulkane